Por Kirchdorf pode estar à procura de:

Kirchdorf - município da Alemanha, no distrito de Biberach, na região administrativa de Tubinga, estado de Baden-Württemberg;
Kirchdorf - um município da Alemanha, no distrito de Mühldorf, na região administrativa de Oberbayern, estado da Baviera;
Kirchdorf - um município da Alemanha, no distrito de Regen, na região administrativa de Niederbayern, estado da Baviera; 
Kirchdorf - um município da Alemanha, no distrito de Kelheim, na região administrativa de Niederbayern, estado da Baviera; 
Kirchdorf an der Amper - um município da Alemanha, no distrito de Frisinga, na região administrativa de Oberbayern, estado da Baviera;
Kirchdorf in Tirol - uma pequena povoação austríaca, situada no distrito de Kitzbühel, no Tirol;
Kirchdorf - uma comuna da Suíça, no cantão de Berna.

Desambiguação